Трюштерса́йм () — кантон у Франції, в департаменті Нижній Рейн регіону Ельзас.

Склад кантону 
Кантон включає в себе 24 муніципалітети:

Консули кантону

Посилання 
 Вибори в кантони 2004 року 

Кантони департаменту Нижній Рейн